John de Jongh – politico americo-verginiano
 Juan de Jongh – rugbista a 15 sudafricano
 Ludolf de Jongh – pittore olandese
 Steven de Jongh – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada olandese